Tonight the Stars Revolt! est le deuxième album de la formation bostonienne Powerman 5000. Il fut publié en  et fut la vedette de plusieurs jeux vidéo, dont Tony Hawk's Pro Skater 2. De plus, Rob Zombie, Ginger Fish, DJ Lethal et Malachi Throne ont tous participé à cet album.

Pistes de l'album 
 "An Eye is Upon You" – 0:51
 "Supernova Goes Pop" – 3:14
 "When Worlds Collide" – 2:58
 "Nobody's Real" – 2:54
 "System 11:11" – 0:48
 "Tonight the Stars Revolt!" – 2:42
 "Automatic" – 3:22
 "The Son of X-51" – 2:58
 "Operate, Annihilate" – 3:48
 "Blast Off to Nowhere" – 3:45
 "They Know Who You Are" – 2:33
 "Good Times Roll" – 3:59
 "Watch the Sky for Me" – 5:19

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Mike Tempesta : Guitare
 Allen Pahanish : Batterie
 Dorian Heartsong : Basse

Album musical sorti en 1999
Album de Powerman 5000